Gran Premi dels Estats Units de Motocròs 125cc, celebrat fins al 1987
 Gran Premi dels Estats Units de Motocròs 250cc, celebrat fins al 1999
 Gran Premi dels Estats Units de Motocròs 500cc, celebrat fins al 1992
 Gran Premi dels Estats Units de MX1 i MX2, celebrat del 2010 al 2011